Олег Тимофеев: Тимофеев, Олег Вадимович/Владимирович (род. 1973) — советский и российский хоккеист.
 Тимофеев, Олег Витальевич (род. 1963) — американский гитарист и лютнист, историк искусства.
 Тимофеев, Олег Фёдорович (род. 1957) — советский и эстонский футбольный судья.
 Тимофеев, Олег Яковлевич (род. 1957) — российский учёный-кораблестроитель, специалист в области прочности и надежности конструкций надводной и подводной техники.
 Тимофеев, Олег (род. 1988) — латвийский футболист.